Małgorzata Potocka ist der Name folgender Personen:
*Małgorzata Potocka (Tänzerin) (* 1948), polnische Tänzerin und Choreographin
Małgorzata Potocka (Schauspielerin) (* 1953), polnische Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin